Čapla ist der Familienname folgender Personen:

 Ján Čapla (* 1957), slowakischer Ordensgeistlicher
 Jozef Čapla (* 1938), slowakischer Eishockeynationalspieler